Кубок Туреччини з футболу 2020–2021 — 59-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул вдесяте здобув «Бешикташ».

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 грудня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 грудня 2020

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 січня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 січня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 січня 2021

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 лютого 2021

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 березня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2020—2021 
Туреччина
Туреччина
2020 у турецькому спорті
2021 у турецькому спорті